Джей Райт Фо́ррестер (; 14 июля 1918, Анселмо, Небраска — 16 ноября 2016, Конкорд, Массачусетс) — американский инженер и системолог, разработчик теории системной динамики.

Член Национальной инженерной академии США (1967).

Биография 

Окончил Университет Небраски в Линкольне (1939, ба­ка­лавр элек­тро­тех­ни­ки) и Массачусетский технологический институт (МТИ) в Кембридже (1945, ма­гистр). После получения высшего образования начал заниматься преподавательской работой. В 1939—1945 годах участвовал в создании сервомеханизмов. Был разработчиком одного из первых универсальных компьютеров Whirlwind I («Вихрь-1») по заказу ВМС США, в основанной им лаборатории цифровых компьютеров при МТИ. В рамках этих исследований им в 1950 году была предложена одна из схем рабочей памяти на ферритовых сердечниках, получившей широкое распространение на ЭВМ второго поколения. В 1951—1956 годах руководил Линкольновской лабораторией воздушной обороны в Лексингтоне.

В  1970 году, посетив по приглашению Римского клуба его заседание, Форрестер в первых числах июля 1970 года разработал модель развития человечества «World1», первые рабочие версии которой заработали 4 июля 1970 года.

Модель «Мир-1» состояла из более чем сорока нелинейных уравнений, описывающих взаимозависимость выбранных переменных. Несколько пробных прогонов на машине позволили проверить согласованность модели и выявить некоторые ошибки и погрешности.

Следом за World One Форрестер начал разработку модели «World2» и, получив финансирование от связанного с Римским клубом немецкого  (), из-за занятости собственным проектом Urban Dynamics, передал работу над моделью мира своему аспиранту () Деннису Медоузу(), который с коллегами завершил работу, выпустив модель «World3».

Сохранив за собой общее руководство проектом, несколько месяцев спустя он опубликовал книгу «Мировая динамика», в которой обобщил свой вклад в создание первых машинных моделей, анализирующих глобальную систему.

Являлся разработчиком первого в мире станка с ЧПУ. Это был вертикально-фрезерный станок Hydro-Tel завода Cincinnati, который применял управляющую программу, написанную на перфоленте.

С 1956 года — профессор в Слоуновской школе менеджмента при МТИ. В этот период разработал теорию системной динамики. Автор книг «Основы кибернетики предприятия» (1961), «Динамика городов» (1969), «Мировая динамика» (1971).

В 1968 году был награждён премией «Изобретатель года» и медалью Вальдемара Поулсена Датской академии технических наук.

Книги 
 
 Динамика развития города = Urban Dynamics. / Под ред. Ю. П. Иванилова [и др.] — М.: Прогресс, 1974. — 286 с.

Статьи и доклады 
 1958 — Industrial Dynamics — A Major Breakthrough for Decision Makers (Harvard Business Review, Vol. 36, No. 4, pp. 37-66).
 1968 — Market Growth as Influenced by Capital Investment (Industrial Management Review, Vol. IX, No. 2, 1968).
 1971 — Counterintuitive Behavior of Social Systems.
 1989 — System Dynamics and the Lessons of 35 Years.
 1991 — The Beginning of System Dynamics.
 1992 — System Dynamics and Learner-Centered-Learning in Kindergarten through 12th Grade Education.
 1994 — Learning through Systems Dynamics as preparation for the 21st Century.
 1996 — System Dynamics and K-12 Teachers.
 1998 — Designing the Future.
 1999 — System Dynamics: the Foundation Under Systems Thinking.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Учёные США
Учёные в области науки о системах
Награждённые медалью почёта IEEE
Лауреаты мемориальной премии Гарри Гуда
Члены Национального зала славы изобретателей
Члены Национальной инженерной академии США
Выпускники Университета Небраски в Линкольне
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы менеджмента Слоуна